Taranee Cook est une des cinq héroïnes de la série de BD W.I.T.C.H. ainsi que du dessin animé du même nom.

Histoire 

Taranee a des cheveux d'un noir très foncé et très courts, avec une mèche nouée par quelques perles, et ses yeux sont marrons. Elle habite avec son grand frère Peter, sa mère (juge) et son père. À un moment dans l'histoire,
celui ou elle doit trouver la "racine" de son pouvoir, Taranee découvre qu'elle a été adoptée.
Pour elle, le choc est terrible mais ses amies l'aident à surmonter cette épreuve et traverser cette période difficile.
Elle et ses amies découvrent que la maison de la famille d'origine de Taranee (qui est d'origine africaine) a été incendiée par une météorite. Plus tard, elle découvre que les flammes l'ont protégée d'une plante monstrueuse.

Nouvelle au collège d'Heatherfield, Taranee se lie d'amitié avec Will Vandom, nouvelle comme elle, et un groupe de quatre filles qui étaient déjà amies auparavant : Hay Lin, Cornelia Hale, Irma Lair et Elyon Portrait. Comme ses amies, Taranee commence à être témoin de phénomènes paranormaux. Elle sauve ainsi plusieurs collégiens de pétards ayant explosé en se découvrant un pouvoir de contrôle du feu. Le lendemain, la grand-mère d'Hay Lin révèle à Will, Cornelia, Irma, Taranee et Hay Lin qu'elles ont été choisies pour être les nouvelles gardiennes de Kandrakar. Taranee reçoit le pouvoir du feu, qui est le pouvoir le plus destructeur mais le moins complet (celui de Cornelia lui est supérieur par sa complexité par exemple). Être la gardienne du feu lui confère également le don de télépathie.

Timide, Taranee met longtemps à oser aborder Nigel, le garçon dont elle est tombée amoureuse. Plus tard, elle se tourne vers Luke, un ami faisant partie de son cours de danse. Son frère Peter devient quant à lui le petit ami de Cornelia, qui déménage ensuite pour habiter avec quatre copains dans un appartement.

Taranee avait quitté les W.I.T.C.H. quand elle découvrit que ses pouvoirs modifiaient son corps à son insu (elle s'en rend compte quand elle découvre qu'elle n'est plus myope). La guerrière Orube la remplace temporairement. Mais voyant les difficultés de ses amies devant combattre une banshee, elle se joint à elles, et elles ne sont pas trop de six pour mettre fin à cette menace. Elle aime aussi Hamza.

Personnage de W.I.T.C.H.
Magicien ou sorcier de fiction
Télépathe de fiction
Élève de fiction
Pyrokinésiste de fiction

pl:W.I.T.C.H.#Bohaterowie